Beleg van Jerez (1261)
 Beleg van Jerez (1285)